Garissa County, een county van Kenia.
 Garissa (stad), een stad in Kenia.
 Garissa (geslacht), een geslacht van boktorren.